Dub v Klánovicích může být:

 Dub v Klánovicích (Smiřická)
 Dub v Klánovicích (Malšovická)